Die 12. Badminton-Weltmeisterschaft fanden 2001 im Palacio Municipal de Deportes San Pablo in Sevilla, Spanien, zwischen 3. und dem 10. Juni statt.
Folgend die Ergebnisse im Herrendoppel. Zum Erreichen der Hauptrunde mussten 47 Paarungen in die Qualifikation.

Qualifikation

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Hauptrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 Resultate

2001 Herrendoppel
Weltmeisterschaft 2001
Weltmeisterschaft 2001/Herrendoppel